Aliotti ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Aliotti (1640–1690), italienischer Minorit, Organist und Komponist des Barock
 Pietro Giovanni Aliotti († 1563), italienischer Bischof